Второй этап Кубка мира по биатлону 2014/2015 проходил в австрийском Хохфильцене (пт, 12 декабря — вс, 14 декабря 2014 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 02:00).

Результаты

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская эстафета

Мужская эстафета

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

2-й этап